Austria:
 Loipersbach im Burgenland – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Mattersburg

Zobacz też:
 Natschbach-Loipersbach